Hellén  (starořecky Ἕλλην, latinsky Hellen) je v řecké mytologii praotcem Hellénů-Řeků, a synem prvních lidí Deukalióna a Pyrrhy.

Podle Pseudo-Apollodórovy Bibliothéky se Deukalión, syn Prométheův, během velké potopy seslané Diem zachránil na truhle společně se svou ženou Pyrrhou, dcerou Epitmétheovou, a dosáhl Parnassu. Poté s Pyrrhou společně stvořil lidstvo házením kamenů za sebe, a také zplodil syny Helléna a Amfiktyóna a dceru Protogéneiu. Též se uvádí, že podle některých byl Hellénovým otcem samotný Zeus. Hellén poté zplodil s nymfou Orseidou syny Dóra a Aiola, zakladatele řeckých kmenů Dórů a Aiolů, a Xútha, otce zakladatelů kmenů Achájů a Iónů.

Podle Strabónovy Geografiky vládl Hellén v thessálské Fthíi a vládu po něm zdědil jeho nejstarší, nejmenovaný, syn, zatímco Dóros, Xúthos a Aiolos založili svá sídla mimo panství svého otce.

Rodokmen prvních lidí v řecké mytologii vypadá následovně:

Reference 

Řečtí mytičtí prapředci
Eponymní hrdinové